Earnings before tax – utile prima delle imposte, utilizzato in economia aziendale
 EuroBillTracker – sito web aperto a tutti che studia la circolazione delle banconote euro
 Etna Bike Team – associazione ciclistica sportiva con sede a Zafferana Etnea
 Electronic beam tomography – Tomografia a raggio elettronico